AGK peut faire référence à :
  ;
 Catalogue AGK, un catalogue d'étoiles astrométrique.